Лос-А́нджелес (, «ангелы»):
 Лос-Анджелес — город в штате Калифорния, второй по населённости город США.
 Большой Лос-Анджелес — городская агломерация-конурбация в Южной Калифорнии с центром в Лос-Анджелесе.
 Лос-Анджелес — международный аэропорт Лос-Анджелеса.
 Лос-Анджелес — округ в штате Калифорния.
 Лос-Анджелес — река, протекающая через Лос-Анджелес.
 «Лос-Анджелес» — американский футбольный клуб MLS из Лос-Анджелеса.
 Подводные лодки типа «Лос-Анджелес» — серия многоцелевых атомных подводных лодок ВМС США.

Лос-Анхелес 
«Лос-А́нхелес» — произношение Los Angeles на испанском языке.
 Лос Анхелес, Виктория де (1923—2005) — испанская певица.
 Лос-Анхелес — город, административный центр провинции Био-Био в Чили.
 «Иберия Лос-Анхелес» — чилийский футбольный клуб из Лос-Анхелеса.

См. также 
 USS Los Angeles — название кораблей ВМС США.